Еле́на Хрусталёва:
 Хрусталёва, Елена Владимировна (род. 1980) — белорусская, российская и казахстанская спортсменка, биатлонистка.
 Хрусталёва, Елена Николаевна — российская детская писательница.